Le terme subversion a plusieurs acceptions :
 Subversion, processus de renversement des valeurs ou des normes d'un système ;
 Subversion, logiciel permettant le téléchargement et la gestion de différentes versions de programmes.

Subversion peut aussi faire référence à :
 Subversion, film français réalisé par Stanislav Stanojevic en 1979 ;
 Subversion, épisode de la série télévisée Stargate Universe.
 La Subversion, essai littéraire du psycho-sociologue et psychopédagogue français Roger Mucchielli

de:Subversion
sv:Subversion